Тарновський Василь Васильович (старший) — український етнограф, історик права, громадський діяч, батько Тарновського молодшого
 Тарновський Василь Васильович (молодший) — громадський і культурний діяч, аматор української старовини, меценат, син Тарновського старшого

Див. також 
 Тарновський
Сторінки зі списками однофамільців-тезок